Municipio de Nebo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nebo (condado de McDowell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de McDowell.
 Municipio de Nebo (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.